

Теляшево — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Теляшево — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан